Edoardo De Angelis est un nom pouvant faire référence à :
  (1940-), auteur-compositeur-interprète italien ;
 Edoardo De Angelis (1978-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma italien.